

Patronyme 

 Henri Pascal de Rochegude (1741-1834), marin, homme politique, philologue et bibliophile français ;
  (1863-1940), militaire et écrivain français.

Toponyme 

 Rochegude, commune française du département de la Drôme, en région Auvergne-Rhône-Alpes ;
 Rochegude, commune française du département du Gard ;
 Rochegude, lieu-dit de la commune française de Charbonnières-les-Vieilles dans le Puy-de-Dôme ;
 Lac Rochegude, lac des îles Kerguelen dans les Terres australes et antarctiques françaises ;
 Presqu'île Rochegude, péninsule des îles Kerguelen.

Autres 

 Rochegude (côtes-du-rhône villages), vin français d’appellation d'origine contrôlée.

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France